Die Saison 2020/21 war die sechste und letzte Spielzeit der Futsal-Regionalliga Süd als höchste deutsche Spielklasse im Futsal der Männer. Sie begann am 3. Oktober 2020. Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnten in der letztjährigen Saison keine Absteiger ermittelt werden, wodurch in dieser Spielzeit gleich 13 Teams gegeneinander antreten. Die ersten sechs Teams sollten nach der Hinrunde um die Meisterschaft spielen, die letzten sieben Teams um den Abstieg. Wegen eines erneuten Saisonabbruchs wurde jedoch die Quotientenregelung zur Wertung der Saison genutzt. Dadurch stiegen der Meister TSV Weilimdorf und Vizemeister FC Penzberg direkt in die neu geschaffene Futsal-Bundesliga auf. Der Drittplatzierte Stuttgarter Futsal Club konnte sich in der Qualifikationsrunde ebenfalls durchsetzen und in die Futsal-Bundesliga aufsteigen. Keine Mannschaft musste aufgrund des Saisonabbruch absteigen.

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Rekordspieler 
Rekordtorschütze mit 9 Toren ist Maro Duras vom TSV Weilimdorf.

Weblinks 
 Futsal-Regionalliga Süd 2020/21 auf Fussball.de
 Futsal-Regionalliga Süd 2020/21 auf FuPa.net

Einzelnachweise 

Regionalliga Süd 2020/21
Futsalveranstaltung 2020
Futsalveranstaltung 2021
Sportsaison 2020/21